Anjana steht für:

 die Mutter der hinduistischen Göttergestalt Hanuman, siehe Anjana (Mythologie)
 nach altindischer Vorstellung einen der Elefanten, die Wächter der vier bzw. acht Himmelsrichtungen sind, siehe Diggajas
 einen weiblichen Vornamen, sowohl indischen als auch aufgrund verschiedener Ableitungen spanischen oder polnisch/tschechischen Ursprungs
 eine indische Kaste, Landbesitzer aus Rajasthan, auch Patils, Jagirdars oder Zamindars genannt, siehe Zamindar
 eine Heilsalbe (Augensalbe) der Veda
 eine Fee aus der kantabrischen Mythologie
 eine in Pirmasens jährlich stattfindende Messe ANJANA - Angeln, Jagen und Natur, siehe Pirmasens#Messestandort Pirmasens